Rivers může být:

 Rivers – jeden z nigerijských států
 Joan Riversová (1933–2014) – americká komička a herečka
 Sam Rivers (1923–2011) – americký jazzový hudebník a skladatel